Palmito kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Palmito (kommun), Sucre, 
 Palmito (ort), Sucre,

Mexiko 

 Palmito del Verde, ort, Sinaloa, Escuinapa,